La nazionale di pallavolo maschile del Mozambico è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Mozambico ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Mozambico.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Mozambico